Daubenya är ett släkte av sparrisväxter. Daubenya ingår i familjen sparrisväxter. Släktet uppkallades 1836 efter Charles Daubeny av John Lindley.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sparrisväxter
Daubenya